Romagny puede referirse a:

 Romagny, comuna francesa del departamento de Mancha.
 Romagny, comuna francesa del departamento de Alto Rin.
 Romagny-sous-Rougemont, comuna francesa del departamento de Territorio de Belfort.